|}

Die Bahnstrecke Čadca–Zwardoń ist eine Hauptbahn in der Slowakei und Polen. Sie zweigt von der Bahnstrecke (Košice–)Žilina–Bohumín in Čadca ab und besteht zu großen Teilen aus einer steil in die Beskiden ansteigenden Strecke zum polnischen Bahnnetz.

Geschichte 
Die Bahnstrecke wurde am 3. November 1884 durch die Ungarische Staatsbahn (MAV) eröffnet. Die Betriebsführung übernahm jedoch die private Kaschau-Oderberger Bahn (Ks.Od.) für Rechnung des Eigentümers.

1938 besetzte Polen im Zuge der Tschechoslowakisch-polnischen Grenzkonflikte große Teile der Bahnstrecke, 1939 kamen diese wieder zurück an die Slowakei, wurden aber 1945 abermals von Polen besetzt und erst 1947 zurückgegeben. Die Strecke war durch diese Ereignisse und den Zweiten Weltkrieg stark in Mitleidenschaft gezogen worden und wurde zunächst nur bis Skalité-Serafínov wiederaufgebaut. Erst 1991 wurde die grenzüberschreitende Strecke wieder hergestellt und am 1. Juni 1992 überschritt der erste Zug die Grenze. 2002 wurden Elektrifizierungsarbeiten abgeschlossen, nachdem die polnische Anschlussstrecke bereits Ende 1986 elektrifiziert wurde.

Heute verkehren einige Nahverkehrszüge, innerstaatliche Züge nach Žilina, Liptovský Mikuláš und Poprad-Tatry, sowie internationale Züge von Žilina nach Kattowitz und Krakau. Der Güterverkehr ist von hoher Bedeutung.

Weblinks 
 Einzelheit zur Strecke (slowakisch)
 www.vlaky.net (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien
Internationale Bahnstrecke